

Anno 
 906 o 906 a.C.

Codici 
 906 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cobram, nella regione australiana di Victoria

Matematica 
 906 – numero